El término La Merced puede referirse:

Religión 
 a la Virgen de la Merced, una advocación mariana;

Divisiones administrativas

a La Merced, localidad en el departamento Paclín, provincia de Catamarca;
 a La Merced, localidad en el departamento Cerrillos, provincia de Salta;
 a la Estación La Merced, estación de ferrocarril en la localidad La Merced, en el departamento Cerrillos, provincia de Salta;

a La Merced, localidad en el departamento de Caldas;
 a La Merced, barrio en la ciudad de Bogotá;

a Merced, distrito del cantón de San José, en la provincia de San José;

a La Merced, barrio de la ciudad de Málaga;

a La Merced un barrio histórico de la Ciudad de México.

a La Merced, capital de la provincia de Chanchamayo, departamento de Junín;
 al Distrito de La Merced, en la provincia de Aija, departamento de Ancash;

Fiestas
Fiestas de la Merced, la fiesta  major de la ciudad de Barcelona, España.

Edificios e instituciones 
 al complejo religioso de la Merced, :
 a la Basílica de la Merced, ;
 a la Catedral de la Merced, ;
 al Convento de la Merced, ;
 a la Iglesia de La Merced, ;
 al Colegio de la Merced, ;
 al antiguo Hospital de La Merced, en Huelva;
 al Mercado de La Merced, en la Ciudad de México.
 al Restaurante La Merced, en el Estado de México.